Gardo ist:

 Qardho eine Stadt im Nordosten Somalias;
 Gardo (Markam) (昂多乡), eine Gemeinde im Kreis Markam des Regierungsbezirks Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China.
Siehe auch:
 Lago Gardo